Die DDR-Volleyballmeisterschaft der Frauen wurde 1983/84 zum 34. Mal ausgetragen. Sie begann am 25. November 1983 und endete mit dem letzten Spiel am 8. Februar 1984. Der SC Traktor Schwerin sicherte sich mit nur einer Niederlage die fünfte Meisterschaft in Folge vor dem SC Dynamo Berlin. Den dritten Platz errang der SC Leipzig vor den sieglosen Berlinerinnen vom TSC.

Modus 
Die vier Klubmannschaften (SC Traktor Schwerin, SC Dynamo Berlin, TSC Berlin und SC Leipzig) ermittelten in der DDR-Volleyballmeisterschaft der Frauen den Meister nach einem veränderten Spielsystem. Anstatt der üblichen Turnierform gab es eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiele.

Ergebnisse

Abschlusstabelle 

 DDR-Meister  (M) Vorjahresmeister

Meistermannschaft

Literatur 
 
 
 

Volleyball-DDR-Meisterschaft (Frauen)
Volleyballsaison 1983/84